Хосе Хоакин Арайса Муньос (, 23 марта 1900 — 27 сентября 1971) — мексиканский шахматист, мастер. Сильнейший шахматист Мексики после ухода из шахмат К. Торре (официальные чемпионаты Мексики проводятся с 1973 г.). Участник ряда сильных по составу международных турниров, в том числе открытых чемпионатов США. Лучший результат — 3-е место на турнире в Мехико (1932 г.) позади А. А. Алехина и И. Кэждена. Участник чемпионата мира среди любителей 1928 г.

В составе сборной Мексики участник шахматных олимпиад 1966 и 1968 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Арайсы  в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Арайсы  на сайте 365Chess
 Личная карточка Х. Арайсы  на сайте 365Chess (другая)
Шахматисты Мексики
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад